De zevende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een vlakke rit en werd verreden op 30 augustus 2013 over een afstand van 205,9 km van Almendralejo naar Mairena del Aljarafe. De Tsjech Zdeněk Štybar won de etappe voor de man in de wereldkampioenentrui, Philippe Gilbert.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 7e etappe op www.lavuelta.com

07